Едуа́рд Веніамі́нович Дані́лов (, Пінськ, СРСР — , Україна) — капітан Збройних сил України.

Життєвий шлях 
Народився в місті Пінськ (БРСР). 1988 року закінчив Васильківське військове авіаційно-технічне училище.

Протягом 1988—2001 років служив у Дубенській військовій частині — старший авіаційний технік. З 1999-го й до розформування частини — начальник технічно-експлуатаційної частини бомбардувального авіаполку, бомбардувальна авіадивізія.

Служив у військовій частині Бродів протягом 2001—2004 років, старший авіатехнік. 2 рази брав участь у миротворчих місіях ООН — у Сьєрра-Леоне (2004) та в Ліберії (2005), двічі нагороджений медалями ООН «За службу миру».

Взимку 2014-го брав участь у подіях Революції гідності. 24 березня 2014-го мобілізований, капітан, вертолітний технік 7-го полку армійської авіації Збройних Сил України. На початку серпня переведений до військової частини в Чугуїв, брав участь у боях на сході України.

19 серпня помер уві сні через зупинку серця, яка була наслідком тяжкої пневмонії. Без Едуарда лишились дружина й доросла донька Аліна. Похований в місті Дубно.

Джерела 
 Данілов Едуард Веніамінович

Уродженці Пінська
Українські військові льотчики
Українські миротворці
Померли від пневмонії
Поховані в Дубні